6G может означать:
 6G — шестиосный электровоз переменного тока, выпущенный французским заводом Alstom и эксплуатируемый на китайских железных дорогах. 
 6G — группа перспективных стандартов мобильной связи